Чемпионат мира по трековым велогонкам 1959 года прошёл с 8 по 13 августа в Амстердаме (Нидерланды) на Олимпийском стадионе.

Общий медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины 

1959
Спорт в Нидерландах в 1959 году
Август 1959 года